Златник — многозначное слово.
 Златник — древнерусская монета.
 Златник (Республика Сербская) — село в Республике Сербской, в общине Вишеград.
 Златник (Словакия) — деревня в Словакии, в районе Вранов над Топльёу.

См. также